

Пйотравін — село в гміні Ясткув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Пйотравін — село в гміні Лазіська Опольського повіту Люблінського воєводства